Landkreis Nienburg/Weser, een district in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Nienburg/Weser, een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Nienburg (Saale), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt